Элизабет Хёгстрём (, урождённая Карлссон (Carlsson); род. 17 марта 1951 года, Карлстад, Швеция) — шведская кёрлингистка, чемпион мира, пятикратный чемпион Европы.

Международные чемпионаты 
Впервые приняла участие в международном турнире на чемпионате Европы 1976 года, где играла третьим номером в команде Элизабет Бранес. В 1981 году команда Швеции с Хёгстрём в качестве скипа стала чемпионом мира.

Также в качестве скипа привела команду к серебряным медалям чемпионатов мира 1980 и 1982 годов и к золотым медалям чемпионатов Европы 1980, 1982, 1983 и 1988 годов. После 1988 года Хёгстрём не выступала в международных соревнованиях, до 2005 года сохраняя непревзойдённым звание пятикратного чемпиона Европы по кёрлингу. В 1999 году под её руководством в качестве тренера мужская команда Швеции по кёрлингу заняла четвёртое место на юниорском чемпионате Европы.

Достижения 
 : золото (), серебро (, ).
 : золото (, , , , ), серебро ().
 : серебро ( — демонстрационный вид).
В 2016 году Всемирная федерация кёрлинга включила Элизабет Хёгстрём в Международный зал славы кёрлинга.

Команды

Частная жизнь 
Её отец — шведский кёрлингист Свен Карлссон, чемпион Швеции среди мужчин в 1968, выступал на .

Примечания

Ссылки 
 Кёрлингисты-женщины Швеции | Сайт Шведской ассоциации кёрлинга (веб-архив) (см. «Högström, Elisabeth»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Члены Международного зала славы кёрлинга